XXI чемпионат Африки по гандболу среди мужчин проходит в Алжире с 16 по 25 января 2014 года. В 7-й раз чемпионом Африки стала сборная Алжира. Турнир также являлся отборочным к чемпионату мира 2015 года. На мировое первенство помимо сборной Алжира отобрались сборные Туниса и Египта.

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал за 5-8-е места

Полуфинал

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Символическая сборная 
 Вратарь —  Абдельмалек Сланджи
 Левый крайний —  Риад Шенбур
 Левый полусредний —  Селим Хедуи
 Линейный —  Мохамед Мокрани
 Разыгрывающий —  Абделькадер Рахим
 Правый полусредний —  Сасси Бультиф
 Правый крайний —  Аймен Туми
 MVP чемпионата —  Мессау Берку

Ссылки 
 Официальный сайт
 Федерация гандбола Африки

Чемпионаты Африки по гандболу
2014 год в гандболе
Чемпионаты Африки в Алжире
Спорт в Алжире в 2014 году
Январь 2014 года
Чемпионаты Африки в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Алжире (Алжир)